Ганьково — деревня в Красногородском районе Псковской области России. Входит в состав Пограничной волости.

Расположена на западе района, в 17 км к западу от районного центра, посёлка  Красногородск.

Население

Ссылки 
 Сайт Красногородского района. Пограничная волость

Примечания 

Населённые пункты Красногородского района